Hazel Hotchkiss Wightman ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Maud Barger-Wallach 6-0, 6-1.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1909